Алекса́ндр Васи́льевич Соколо́в:
 Соколов, Александр Васильевич (1824—1881) — российский богослов и историк, протоиерей; ректор Тверской духовной семинарии.
 Соколов, Александр Васильевич (1825—1875) — профессор гражданского права в Казанском университете.
 Соколов, Александр Васильевич (1882—1932) — русский революционер, большевик, советский государственный деятель.
 Соколов, Александр Васильевич (1906—1976) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Соколов, Александр Васильевич (1906—1996) — советский и российский актёр, режиссёр.
 Соколов, Александр Васильевич (1922—1996) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.